Cimitero di Grove Street – cimitero di New Haven, negli Stati Uniti d'America
 Grove Street Games – azienda produttrice di videogiochi statunitense